Trybunał Konstytucyjny – sąd konstytucyjny Hiszpanii
 Trybunał Konstytucyjny – sąd konstytucyjny Łotwy
 Federalny Trybunał Konstytucyjny – sąd konstytucyjny Niemiec
 Trybunał Konstytucyjny – sąd konstytucyjny Polski
 Trybunał Konstytucyjny – sąd konstytucyjny Węgier